Wesenberg – città tedesca del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Wesenberg – comune tedesco dello Schleswig-Holstein
 Wesenberg (oggi Rakvere) – città estone